André de Panafieu, diplomate français, ambassadeur en Bulgarie (1912-1920) et en Pologne (1920-1925) ;
 Bernard Panafieu (1931-2017), cardinal catholique français ;
 Françoise de Panafieu (née en 1948), femme politique française de droite ;
 Guy de Panafieu, ancien cadre dirigeant de la Lyonnaise des eaux ;
 Jacqueline Suzor de Panafieu (1903-1981),artiste-peintre, signait sous les noms de Pana ou Pana-Fieu ;
 Jacques de Panafieu (1930 - 2001), psychothérapeute ;
 Jean-Baptiste de Panafieu, auteur du livre scientifique Évolution (2007) sur la théorie de l'évolution.
Patronyme français